South Channel (historical) kan syfta på följande platser:

Kina 

 South Channel (strömfåra i Kina), Jiangxi,

USA 

 South Channel (strömfåra i USA, Kalifornien), San Francisco County, 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar